Vauciennes puede referirse a: 

 Vauciennes, comuna francesa situada en Marne; o
 Vauciennes, comuna francesa situada en Oise.